George Bretz (1880–?) – giocatore di lacrosse canadese
 J Harlen Bretz (1882-1981) – geologo statunitense
 John Lewis Bretz (1852-1920) – politico statunitense
 Julius Bretz (1870-1953) – pittore tedesco
 Steeven Bretz (1976) – politico tedesco
 Sukadev Volker Bretz (1963) – insegnante di yoga tedesco